Vicente López, conjunto del nombre propio Vicente y el apellido López, puede referirse a:

Personajes

Argentinos 

Vicente López y Planes, escritor, abogado y político argentino; gobernador de la provincia argentina de Buenos Aires;
Vicente Fidel López, historiador, hijo del anterior;
Lucio Vicente López, escritor y político argentino, hijo del anterior;

Españoles

Vicente López Barberá (1936-2017), futbolista y entrenador;
Vicente López Carril (1942-1980), ciclista;
Vicente López Copete (1914-1996), verdugo;
Vicente López Enguídanos (1774-c.1799), grabador;
Vicente López Portaña (1772-1850), pintor;
Vicente López Puigcerver (1844-1911), militar y político;
Vicente López Rosat (1925-2003), médico y político;
Vicente López Tovar (1909-1998), político y militar;
Vicente López Veiga (1847-1928), editor;

Toponimia

Argentina 

Vicente López, partido de la Provincia de Buenos Aires:
Vicente López, localidad del homónimo partido de Vicente López.

Enlaces externos